Ženská čtyřhra French Open 2017 probíhala v závěru května a první polovině června 2017. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupí šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartují společně. Garciaová se rozhodla soustředit na singlovou kariéru a do soutěže nenastoupila. Spoluhráčkou deblové světové pětky Mladenovicové se stala Ruska Světlana Kuzněcovová, s níž skončila ve třetím kole na raketách dvojice složené z Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové a Češky Lucie Šafářové.

První kolo bylo rozehráno 31. května 2017 a finále proběhlo v neděli 11. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera před závěrečným zápasem mužské dvouhry.

Vítězem se stal první světový pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal australskou dvojici Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2000 bodů a rozdělily si částku 540 000 eur, finalistky pak poloviční prémii. Američanka s Češkou vybojovaly jedenáctý společný titul ze čtyřhry okruhu WTA Tour a pátý grandslamový, když ovládly všech pět odehraných finále. Shodně jako v sezóně 2015 triumfovaly na úvodních dvou majorech roku Australian Open a French Open. Po pařížské výhře v červnu 2017 jim k zisku nekalendářního grandslamu scházel pouze wimbledonský titul.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Julia Görgesová /  Barbora Strýcová (odstoupily)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (3. kolo)
  Raquel Atawová /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Barbora Krejčíková (3. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová /  Kristina Mladenovicová (3. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Christina McHaleová /  Monica Niculescuová (odstoupily)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2017